Ambroise Vollard (1866-1939), un marchand d'art, éditeur et écrivain français.

Ambroise Vollard est le titre de plusieurs portraits du marchand d'art Ambroise Vollard :
 Ambroise Vollard, Paul Cézanne (1899) ;
 Ambroise Vollard, Félix Vallotton (1902) ;
 Ambroise Vollard, Pierre Bonnard (vers 1904), conservé à la Fondation et Collection Emil G. Bührle ;
 Ambroise Vollard, Pierre Bonnard (vers 1904), conservé à la Kunsthaus de Zurich ;
 Ambroise Vollard, Pierre Bonnard (vers 1904), conservé au musée d'Orsay ;
 Ambroise Vollard, Auguste Renoir (1908) ;
 Ambroise Vollard, Pablo Picasso (1910).